Jacobus of Jakobus (verkort: Jakob) kan staan voor:

Bijbel
Jakobus de Rechtvaardige (of: Jacobus de Mindere), neef (adelphos) van Jezus, naamgever van het Bijbelboek Brief van Jakobus
Jakobus de Meerdere (of: Jacobus de Meerdere), zoon van Zebedeüs en broer van de apostel Johannes
Brief van Jakobus, een van de boeken van de Bijbel
Jakobus (zoon van Alfeüs), discipel van Jezus
Jakobus (vader van Judas), vader van de apostel Judas Taddeüs

Historisch figuur
 Jacobus Baradaeus (ca. 490-578) was een theoloog, bisschop en herstichter van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië
 Jacobus van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (819-830)

Koning
 Jacobus (= James) was de naam van verschillende koningen van Schotland en van Engeland
 Jacobus I van Schotland (1406-1437)
 Jacobus II van Schotland (1437-1460)
 Jacobus III van Schotland (1460-1488)
 Jacobus IV van Schotland (1488-1513)
 Jacobus V van Schotland (1513-1542)
Jacobus I van Engeland = Jacobus VI van Schotland (1566-1625)
Jacobus II van Engeland = Jacobus VII van Schotland (1633-1701) 
Jacobus III van Engeland = Jacobus VIII van Schotland = Jacobus Frans Eduard Stuart (1688-1766), kroonpredendent

Fictief
Jacobus, een personage uit de Vlaamse jeugdreeks Jacobus en Corneel

Overig
Jacobus (Pennsylvania), een plaats in de VS
Jacobus (Vessem), een windmolen in Nederland

Zie ook
 Saint-Jacques, Frans voor Sint Jakob (doorverwijspagina naar plaatsnamen) 
 Jakobsmantel